Chiesa di San Fabiano e San Sebastiano ad Arezzo
 Chiesa di San Fabiano a Monteroni d'Arbia
 Chiesa di San Fabiano a Prato
 Monastero ed ex chiesa di San Fabiano a Rieti
 Chiesa di San Fabiano a Montefolchi a San Casciano in Val di Pesa